Натуральне число 1743
 1743 рік до нашої ери
 1743 рік нашої ери